Brode (Škofja Loka), een plaats in de Sloveense gemeente Škofja Loka
 Brode (Vransko), een plaats in de Sloveense gemeente Vransko